Jezerní potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Jezerní potok (Křemelná), Zufluss zur Křemelná (Fluss)
 Jezerní potok (Moldau), Zufluss zur Moldau
 Jezerní potok (Prášilský potok), Zufluss zum Prášilský potok
 Jezerní potok (Großer Regen), Zufluss zum Großen Regen
 Jezerní potok (Vsetínská Bečva), Zufluss zur Vsetínská Bečva